Уфимский мушкетёрский полк (1796-1833)
 Уфимский 106-й пехотный полк (1863-1918)